Klausen, commune allemande en Rhénanie-Palatinat
 Chiusa (Klausen en allemand), ville italienne du Trentin-Haut-Adige
 Chiusaforte (Klausen en allemand), commune italienne du Frioul-Vénétie julienne
 Col du Klausen

Voir aussi 
 Clausen (homonymie)

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien